NRH steht für:
 Nordrhodesien, heutiges Sambia
 Regensburg Hauptbahnhof (DS100-Code)

Abkürzung